Pawęż – sposób zakończenia rufy statku
 Pawęż – rodzaj tarczy